

Persone 
 Dimitris Panayiotou –  calciatore cipriota
 Georgios Kyriacos Panayiotou – cantante, compositore e produttore discografico britannico di musica pop, soul e rhythm and blues
 Giotis Panayiotou –  calciatore cipriota, di ruolo difensore
 Harrison Andreas Panayiotou –  calciatore nevisiano, attaccante del Barrow e della Nazionale nevisiana
 Nicos Panayiotou –   allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota